Mob Rules peut désigner plusieurs choses :
 ,  album de Black Sabbath ;
 , titre extrait de l'album éponyme ci-dessus ;
 , groupe allemand de power metal symphonique ;
  est le titre original du  épisode de la  saison de Dr House ;
  (alias  et ), est un jeu de stratégie en temps réel sorti en 1999.